Wapen van Kessel (Noord-Brabant)
Wapen van Kessel (Limburg)
Wapen van heerlijkheid Kessel (Noord-Brabant)
Wapen van Graafschap Kessel